Тушитово — деревня в Плюсском районе Псковской области. Входит в городское поселение Плюсса.

География 
Деревня расположена на берегу реки Плюсса, к северу от районного центра — посёлка Плюсса (примыкая к нему).

Население 

Численность населения деревни составляла 180 жителей по оценке на конец 2000 года.

История 
До 2015 года деревня входила в Плюсскую волость, до 1995 года — в Плюсский сельсовет.

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района